Trik může být:

 vtipný, chytrý, lstivý, přesvědčivý čin často vyvolávající falešný nebo klamný dojem
 reklamní trik
 advokátský trik
 zručná manipulace s předměty vyvolávající klamný nebo falešný dojem jiné skutečnosti
 karetní trik
 kouzelnický trik
 vtipné, nečekané nebo neobvyklé řešení nějakého problému, činnost, při které je vyvoláváno zdání skutečnosti tam, kde není
 filmový trik
 divadelní trik
 televizní trik
 trik ve sportu – zručná manipulace s náčiním či technický prvek posuzovaný na soutěžích, na rozdíl od výše zmíněných nevyvolává zdání něčeho, co tam ve skutečnosti není, neklame. 
 skateboardingový trik
 snowboardingový trik
 triky v akrobatickém lyžování a další

Související články 
 Triková kamera
 Trikové studio

Reference

Externí odkazy